BiH:

 Lukavica (Istočno Novo Sarajevo, BiH), naselje i sjedište općine Istočno Novo Sarajevo 
 Lukavica (Gračanica, BiH), selo u općini Gračanica
 Lukavica (Milići, BiH), selo u općini Milići, istočna Bosna
 Lukavica (Lopare, BiH), selo u općini Lopare